Rafinha, właśc. Rafael Alcântara do Nascimento (ur. 12 lutego 1993 w São Paulo) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w katarskim klubie Al-Arabi SC. Posiada także obywatelstwo hiszpańskie. Złoty medalista Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016.

Kariera 
Rafinha zadebiutował w pierwszym składzie Barcelony 9 listopada 2011 roku, gdy w 75. minucie meczu Pucharu Króla z CE L’Hospitalet zastąpił na boisku Cesca Fàbregasa. 17 listopada 2011 roku przedłużył kontrakt z klubem do 2014 roku. 6 grudnia 2011 roku Rafinha zadebiutował w Lidze Mistrzów w meczu przeciwko BATE Borysów. Sezon 2013/2014 rozegrał na wypożyczeniu w Celta Vigo. W sezonie 2014/15 wrócił do Barcelony po dobrym sezonie w Celcie. W styczniu 2018 roku został wypożyczony na pół roku do Interu Mediolan.

Statystyki 
Stan na 4 sierpnia 2020

Sukcesy

FC Barcelona 
 Mistrzostwo Hiszpanii (3x): 2014/2015, 2015/2016, 2018/19
 Puchar Króla (3x): 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
 Superpuchar Hiszpanii (2x): 2016, 2018
 Liga Mistrzów UEFA: 2014/2015
 Superpuchar Europy UEFA: 2015
 Klubowe Mistrzostwo Świata: 2015

Życie prywatne 
Ojciec Rafaela Mazinho również był piłkarzem i w 1994 zdobył mistrzostwo świata z reprezentacją Brazylii. Matka Valéria była siatkarką. Starszy brat Thiago jest piłkarzem Liverpoolu oraz reprezentacji Hiszpanii.

Ma również młodszą siostrę, Thaisę, oraz brata, Bruno.

Mimo że Rafinha występował w juniorskich reprezentacjach Hiszpanii, wielokrotnie podkreślał, że bliżej mu do reprezentowania Brazylii. Ostatecznie zadebiutował w seniorskiej reprezentacji tego kraju.

Przypisy

Bibliografia 
 Statystyki w bazie ESPN FC 
 
 BDFutbol
 Profil na Futbolme
 

Hiszpańscy piłkarze
Reprezentanci Brazylii w piłce nożnej
Piłkarze FC Barcelona
Piłkarze Celty Vigo
Piłkarze Interu Mediolan
Piłkarze Paris Saint-Germain F.C.
Piłkarze Al-Arabi SC
Zdobywcy Pucharu Europy i Ligi Mistrzów
Brazylijscy medaliści olimpijscy
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016
Piłkarze nożni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Ludzie urodzeni w São Paulo
Urodzeni w 1993